Caxi Rajão é um violonista, compositor, produtor, cantor e arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
”Espelho” (1996)
”Violão amigo” (2000)
”7 improvisos” (2008), (em parceria com o saxofonista Urbano Medeiros)

Compilação
”Violões do horizonte” (1999)

Trilha sonora
”Vinho de rosas” (2005), (longa metragem, dirigido por Elza Cataldo)

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Arranjadores de Minas Gerais